The World Is Yours

В музыке 

 The World Is Yours — альбом британского музыканта Иэна Брауна.
 The Wörld Is Yours — студийный альбом британской рок-группы Motörhead.
 The World Is Yours — студийный альбом американского рэпера, певца, автора песен, продюсера, исполнителя и актера Rich The Kid.
 The World Is Yours 2 — вторая часть альбома.

 «The World Is Yours» — песня американской рок-группы Faith No More.
 «The World Is Yours» — песня американского рэпера Nas.

Другое  
 Scarface: The World Is Yours — компьютерная игра, созданная по мотивам фильма «Лицо со шрамом»